Cabaret kan syfta på:

Cabaret (musikal) – en amerikansk musikal från 1966
Cabaret (film) – en amerikansk film från 1972 som bygger på musikalen

Geografi

Haiti 

 Cabaret (kommun), Ouest, 
 Cabaret (ort), Ouest,

Se även
Kabaré – en underhållningsform som framför allt förekommer på restauranger och nattklubbar